Kinesiologie steht für:
 Kinesiologie (Parawissenschaft), eine Parawissenschaft
 Bewegungswissenschaft, die wissenschaftliche Lehre von der Bewegung

Siehe auch: